Комита II ди Лакон-Серра (Comita II de Lacon-Serra) (ум. ок. 1147 (после 1144)) — судья Арбореи с 1131.

Родился ок. 1100 г. По всей вероятности — сын Гонарио II, хотя хроника 12-13 вв. Condaghe de Santa Maria di Bonarcado называет его внуком Гонарио II, сыном Костантино I, которому он наследовал в 1131 г.

Был союзником Генуи — единственный из всех судей Сардинии своего времени.

По мнению некоторых историков, в середине 1130-х гг. в результате войны с юдикатом Торрес Комита II был смещён и на его место посажен брат — Орроко.

В 1144 г. Комита II силой восстановил свою власть, за что был отлучён от церкви архиепископом Пизы, который объявил Арборею присоединённой к Торресу.

Вскоре после этого Комита II умер.

Жена -  Елена ди Орру (её имя приводится в единственном источнике), сын - Баризоне II (ум. 1185).

Источники 
 Caravale, Mario (ed). Dizionario Biografico degli Italiani: XXVII Collenuccio – Confortini. Rome, 1982.
 Scano, D. "Serie cronol. dei giudici sardi." Arch. stor. sardo. 1939.
 Besta, E. and Somi, A. I condaghi di San Nicolas di Trullas e di Santa Maria di Bonarcado. Milan, 1937.
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/NORTHERN%20ITALY%201100-1400.htm#_Toc390931768
Судьи Арбореи